Alien Resurrection () — видеоигра от компании Argonaut Software, созданная по мотивам одноимённого фильма. Игра была издана компанией Fox Interactive в 2000 году для консоли Playstation.

Сюжет 
Сюжет игры копирует сюжет фильма. Спустя двести лет после инцидента на «Фиорина-161», лейтенанта Элен Рипли воскрешают на военно-исследовательском корабле «Аурига» и извлекают из неё эмбрион королевы Чужих. С её помощью они выращивают Чужих, однако эксперимент выходит из-под контроля. Чужие заполоняют весь корабль. Четырём героям — Рипли, Колл, Ди Стефано и Кристи — нужно истребить Чужих и спастись с корабля.

Отзывы 
Несмотря на то, что игра была передовой в графическом плане для Playstation, получила смешанные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры 2000 года
Игры для PlayStation
Игры только для PlayStation
Игры по вселенной Чужого
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, разработанные Argonaut Games